Лазутин — русская фамилия.
 Лазутин, Иван Георгиевич (1923—2010) — советский писатель.
 Лазутин, Леонид Леонидович (род. 1938) — российский геофизик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Лазутин, Николай Георгиевич (1901—1950) — советский военный деятель, комбриг.
 Лазутин, Пётр Георгиевич (1905—1950) — советский партийный и государственный деятель.

 Лазутина, Лариса Евгеньевна (род. 1965) — советская и российская лыжница, многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира, Герой Российской Федерации.

См. также 
 Лазуткин